

Вест-Спрінгфілд — місто, штат Массачусетс
 Вест-Спрінгфілд — переписна місцевість, штат Вірджинія